L'Indian Wells Masters 2003 (conosciuto anche come Pacific Life Open per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. 
È stata la 27ª edizione dell'Indian Wells Masters, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2003 e della Tier I, nell'ambito del WTA Tour 2003. 
Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California, dal 5 al 16 marzo 2003.

Campioni

Singolare maschile 

 Lleyton Hewitt ha battuto in finale  Gustavo Kuerten, 6–1, 6–1

Singolare femminile 

 Kim Clijsters ha battuto in finale  Lindsay Davenport, 6–4, 7–5,

Doppio maschile

 Wayne Ferreira /  Evgenij Kafel'nikov hanno battuto in finale  Bob Bryan /  Mike Bryan, 6–1, 6–4

Doppio femminile

 Lindsay Davenport /  Lisa Raymond hanno battuto in finale  Kim Clijsters /  Ai Sugiyama, 3–6, 6–4, 6–1

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2003